Moto rettilineo uniforme – in fisica è una tipologia di moto rettilineo propria di un corpo con velocità costante
 Moto circolare uniforme  – in fisica è una tipologia di moto piano propria di un corpo con velocità angolare costante
 Moto elicoidale uniforme – in fisica è una tipologia di moto nello spazio propria di un corpo con velocità angolare costante
 Moto uniforme – in idraulica è una particolare condizione di moto delle correnti a pelo libero